Slettemark ist der Familienname folgender Personen:

 Kjartan Slettemark (1932–2008), norwegischer Maler und Aktionskünstler
 Uiloq Slettemark (* 1965), grönländische Biathletin und Skilangläuferin
 Ukaleq Astri Slettemark (* 2001), grönländische Biathletin
 Øystein Slettemark (* 1967), grönländischer Biathlet